Zapora sieciowa
 Firewall – film
 Ściana ogniowa – budownictwo